Flamengo est un nom pouvant faire référence à :
 une région ou un quartier du Brésil, dont :
 Flamengo, dans la ville de Rio de Janeiro ;
 un club brésilien de football, dont : 
Clube de Regatas do Flamengo, le célèbre club de Rio de Janeiro,
Esporte Clube Flamengo, club de l'État du Piauí,
Associação Atlética Flamengo, club de Guarulhos,
Sociedade Esportiva Flamengo, club de Horizontina.

Voir aussi 
 

Homonymie de clubs sportifs